Ангора — може бути:

Геопункт 

 Ангора — колишня назва турецького міста Анкара

Тварини або волокно 

 Ангорська вовна — вовна від ангорських кролів
 Ангорська коза — довгошерста порода кіз, з яких 
 Ангорський кріль — пухова порода кролів
 Ангорська турецька — довгошерста порода кішок